AFY steht für:
 ÖAF AFY, Lkw-Modell der 1930er Jahre von ÖAF
 Afyon Airport (IATA-Code), Flughafen von Afyonkarahisar, Provinz Afyonkarahisar, Türkei

Abkürzung